Ardra bezeichnet:

 Ardra (Irland), Ortschaft im County Cork in Irland
 Ardra (Steinreihe), Steinreihe nahe der gleichnamigen Ortschaft im County Cork in Irland
 Ardra, historisches afrikanisches Königreich in der heutigen Republik Benin
 Ardra (Nakshatra), Nakshatra (Mondhaus) in der indischen Astrologie
 Ardra (Ayodhya), mythischer König aus der Sonnendynastie von Ayodhya in Indien
 Hauptfigur der Episode 13 „Der Pakt mit dem Teufel“ in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (Staffel 4)

ARDRA steht als Abkürzung für:
 Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis

Abkürzung